Aurélie Bambuck (1978 -), une journaliste de radio française ;
 Roger Bambuck (1945 -), un athlète français et secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports.